Bend signifie virage en anglais.

Toponyme

Australie 
 Tailem Bend, localité d'Australie-Méridionale.

États-Unis 
 Bend, census-designated place située en Californie ;
 Bend, communauté non constituée en municipalité située dans le comté de Meade, dans l’État du Dakota du Sud ;
 Bend, ville siège du comté de Deschutes dans l'Oregon ;
 Gila Bend, ville du comté de Maricopa, en Arizona ;
 Great Bend, ville siège du Comté de Barton au Kansas ;
 Malta Bend est une ville du comté de Saline, dans le Missouri ;
 McCord Bend, village du comté de Stone, dans le Missouri ;
 Mission Bend, 'census designated place des comtés de Harris et de Fort Bend, au Texas ;
 Tidmore Bend, census-designated place située dans le comté d'Etowah, en Alabama ;
 le comté de Fort Bend, comté  du Texas ;
 la Big Bend Coast ou le Big Bend, région géographique de Floride.

Aires protégées 
 Le parc d'État de Big Bend Ranch, aire protégée américaine du Texas.
 Le parc national de Big Bend, parc national américain situé au Texas.
 Le parc d'État de Colorado Bend, parc d'État du Texas.

Astronomie 
 (63387) Brazos Bend, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 (41986) Fort Bend, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Autres 
 Le bend, technique du jeu de guitare.
 Bend Studio, société américaine de développement de jeux vidéo.
 Le bend skin, rythme et danse traditionnels originaires du Cameroun.